Meccanica quantistica relativistica – acronimo per indicare la materia

Codici 
 MQR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mosquera (Colombia)